Чемпионат Азии по гандболу среди мужчин 2010 прошёл в Ливане с 6 по 18 февраля 2010 года. Это 14-й по счёту турнир.

Турнир являлся отборочным к чемпионату мира 2011. Три лучшие команды участвовали на чемпионате.

Команда Кувейта быть снята с соревнований, так как ранее Международный олимпийский комитет отстранил эту страну от всех соревнований, проходящих под его эгидой. Вместо него из группы A в группу B переведена команда Ирака.

Соревнование 
 Время начала матчей указано местное (UTC+2).

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа E

Группа F

Классификация

Матчи на 9-12 места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Информация о турнире 

мужчины
2010 год в гандболе
Международные спортивные соревнования в Бейруте
гандбол
Февраль 2010 года
2010 год в Ливане